Pratschke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Pratschke (* 1965), deutscher Chirurg
 Wanda Pratschke (* 1939), deutsche bildende Künstlerin